Simbschen ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Anton von Simbschen (1746–1820), kaiserlich-österreichischer Feldzeugmeister 
 Karl von Simbschen (1794–1870), kaiserlich-österreichischer Feldmarschall-Leutnant